Wladislaus I van Oppeln - hertog van Opole in de 13e eeuw
 Wladislaus II van Oppeln - hertog van Opole in de 14e eeuw